Harbison se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 G. Richard Harbison
 Thomas Grant Harbison